Flärkån kan syfta på:

 Flärkån – en å som är biflöde till Gideälven
 Flärkån (Nätraån) – ett källflöde till Nätraån
 Flärkån (Singsån) – en å i Indalsälvens avrinningsområde
 Flärkån (Balsjöån) – en å i Ljungans avrinningsområde